V soubojích 3. ročníku I. A třídy Jihomoravské župy 1995/96 (jedna ze skupin 6. nejvyšší fotbalové soutěže) se utkalo 28 týmů (ve dvou skupinách po 14 účastnících) dvoukolovým systémem podzim–jaro.

Skupina A 

Zdroj: 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)

Skupina B 

Zdroj: 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 Mužstvo Rapotic (vítěz I. B třídy Jihomoravské župy – sk. A 1994/1995) se sloučilo s klubem VTJ Znojmo jako jeho B-mužstvo.
 Mužstvo SKF Jihlava se po sezoně 1994/1995 sloučilo s klubem FC Spartak PSJ Jihlava jako jeho B-mužstvo.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strana 31

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Jihomoravského KFS, jmkfs.cz

1995
Fotbal v Česku v roce 1995
Fotbal v Česku v roce 1996